Chlumetz bezeichnet u. a.:

Chlumec nad Cidlinou, Stadt in Tschechien
Chlum u Třeboně, Flecken in Tschechien

Siehe auch:
Chlumec